300 лет Российскому флоту — название комплекса праздничных мероприятий и реализации различных проектов, приуроченных к 300-летнему юбилею со дня основания Российского Флота.

 300-летие Российского Флота — комплекс праздничных мероприятий.
 «300 лет Российскому флоту» — государственная награда.
 «300 лет Российскому Флоту» — название общественной организации.
 «В ознаменование 300-летия Российского Флота» — памятник Петру I в Москве.
 300 лет Российскому флоту (Екатеринбург) — памятник в Екатеринбурге.